A 348-as számú regionális autóbusz Vác, autóbusz-állomás és Hatvan, autóbusz-pályaudvar között közlekedik. A járatot a Volánbusz Zrt. üzemelteti.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
!width=30%|Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Vác, autóbusz-állomás||25
|align=left|
|-
|1|| Vác, Földváry tér||24
|align=left|
|-
|2|| Vác, Máriaudvar vasúti megállóhely||23
|align=left|
|-
|3|| Csörög, vasúti megállóhely||22
|align=left|
|-
|4|| Váchartyán, általános iskola||21
|align=left|
|-
|5|| Váchartyán, Veres Pálné utca||20
|align=left|
|-
|6|| Váckisújfalu, vasúti megállóhely||19
|align=left|
|-
|7|| Váckisújfalu, Petőfi utca||18
|align=left|
|-
|8|| Galgamácsa, gyógyszertár||17
|align=left|
|-
|9|| Galgamácsa, vasútállomás||16
|align=left|
|-
|10|| Galgamácsa, művelődési ház||15
|align=left|
|-
|11|| Galgamácsa, magtár||14
|align=left|
|-
|12|| Galgamácsa, Újtelep||13
|align=left|
|-
|13|| Galgamácsa, mg. telep||12
|align=left|
|-
|14|| Iklad-Domony felső vasúti megállóhely||11
|align=left|
|-
|15|| Iklad, orvosi rendelő||10
|align=left|
|-
|16|| Iklad, takarékszövetkezet||9
|align=left|
|-
|17|| Iklad, művelődési otthon||8
|align=left|
|-
|18|| Iklad, Rákóczi utca||7
|align=left|
|-
|19|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||6
|align=left|
|-
|20|| Aszód, vasútállomás bejárati út||5
|align=left|
|-
|21|| Aszód, vasútállomás||4
|align=left|
|-
|22|| Aszód, Bethlen Gábor utca||3
|align=left|
|-
|23|| Kerekharaszt||2
|align=left|
|-
|24|| Hatvan, Zöldfa vendéglő||1
|align=left|
|-
|25|| Hatvan, autóbusz-pályaudvar||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai
Hatvan autóbuszvonalai
Aszód autóbuszvonalai
Galgamácsa autóbuszvonalai